Leach kan som auktorsförkortning betyda:

 C.M. Leach
 Gregory John Leach
 Leslie Charles Leach
 William Elford Leach

Robotskapade auktorsförkortningar